Широчанська сільська рада — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Широчанська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район